Острец може да се отнася за:

Селища 
 Острец – село в област Търговище;
 Острец — бивше село в Северна България, от 1976 година квартал на Априлци;
 Острец – старо име до 1971 г. на село Малиново (Област Ловеч);
 Острец (Община Битоля) – село в община Битоля, Република Македония.

Географски обекти 
 Острец (Вакарелска планина) – връх, най-високата точка на Вакарелска планина;
 Острец (Родопи) – връх в Родопите, край Велинград;
 Острец (Стара планина) — връх в Стара планина, близо до град Априлци;
 Острец – официалното име на връх Сиврия в Пирин след 1989 година.

Друго 
 Острец — жп спирка на железопътната линия Септември - Добринище.